Rod steht für:
 eine Kurzform des Vornamens Roderich, siehe Roderich (Vorname) #Kurzform „Rod“
 eine Längeneinheit, siehe Rute (Einheit) #Angloamerikanisches Maßsystem
 eine Schlägelform, siehe Rute (Musikinstrument)
 Rod (Kryptozoologie), Phänomene bei Videoaufnahmen
 Rod (Gott), ostslawische Gottheit

Geographische Objekte:
 Rod am Berg, Stadtteil der Stadt Neu-Anspach im Hochtaunuskreis
 Rod an der Weil, Hauptort der Großgemeinde Weilrod im Hochtaunuskreis
 Rod (Sibiu), Ort im Kreis Sibiu in Siebenbürgen
 Hohe Rod (), Berg in Thüringen

Rod ist der Familienname folgender Personen:
 Édouard Rod (1857–1910), Schweizer Schriftsteller
 Noah Rod (* 1996), Schweizer Eishockeyspieler

rod steht für:
 Rogo (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen

RoD steht für:
 Rate of Descend („Fallrate“), Gegensatz zur Rate of Climb („Steigrate“), flugtechnische Leistungsangabe

ROD steht für:
 Landkreis Roding (Kfz-Kennzeichen, bis 1972)
 Landkreis Cham und Landkreis Schwandorf (Kfz-Kennzeichen, seit 2013)
 Flughafen Robertson, Robertson (Südafrika), IATA-Code

Siehe auch:
 Hot Rod
 Rød
 Rodt
 Rood
 Rot (Begriffsklärung)

Abkürzung